Ниша:
 Ниша — архитектурный элемент.
 Ниша — в военном деле.
 Ниша (форма рельефа)
 Ниша — река в Новгородской области.
 «Ниша» — девятый мощный тропический циклон.

См. также 
 Экологическая ниша
 Ниша стволовой клетки